Capoccia ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Capoccia, italienischer Politikwissenschaftler
 Niccolà di Capoccia († 1368), siehe Nicola Capocci, italienischer Kardinal